Schronisko Górskie „Dom Śląski”
 Hotel górski „Śląski Dom”
 dawna nazwa schroniska Paprsek